Padovana
 femminile di Padovano
 Padovana (pollo)
 Bigia padovana